Weiss kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Wilhelm G. Weiss
 Michael Weiss
 Norbert Weiss
 Friedrich Wilhelm Weiss

Robotskapade auktorsförkortningar